Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2013/14.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 31 команда, прошедшие через квалификацию, 7 команд, получившие автоматическую квалификацию, и 10 проигравших четвёртого квалификационного раунда Лиги чемпионов (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

Жеребьёвка 

Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на 2013 год.

География турнира 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2013/14 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Бельгия, Испания, Португалия, Россия, Украина — по 3 команды,
 Австрия, Германия, Израиль, Италия, Кипр, Нидерланды, Франция, Хорватия, Швейцария — по 2,
 Болгария, Греция, Дания, Казахстан, Молдавия, Норвегия, Польша, Румыния, Словения, Турция, Чехия, Швеция — по 1.

Группы

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Примечания

Ссылки 
 Календарь и результаты матчей Лиги Европы 2014

Лига Европы УЕФА 2013/2014